Колонна Нельсона (значения) — памятник:

 Колонна Нельсона — в Лондоне.
 Колонна Нельсона — в Дублине.
 Колонна Нельсона — в Монреале.